namiętność – stan uczuciowy
 Namiętność (Passion) − film z 2012 roku, francusko-niemiecko-amerykański kryminalny dreszczowiec erotyczny w reżyserii Briana De Palmy
 Namiętność (Non ti muovere) − film z 2004 roku, brytyjsko-włosko-hiszpański melodramat w reżyserii Sergia Castellitta
 Namiętność (Josh) − film z 2000 roku, indyjski melodramat w reżyserii Mansoora Khana
 Namiętność (Passion) − film z 1999 roku, australijski dramat biograficzny w reżyserii Petera Duncana